Abdul-Malik Abu, nascido nos Estados Unidos da América a 16 de setembro de 1995, é um jogador profissional de basquetebol que joga atualmente pelo Sporting Clube de Portugal.

Carreira
Abu jogou de 2014 a 2018 pelos NC State Wolfpack, uma equipa universitária da NCAA. Em setembro de 2018, assinou pelo Vrijednosnice Osijek, uma equipa croata. Em agosto de 2019, assinou pelo Sporting Clube de Portugal.

Referências

Basquetebolistas do Sporting Clube de Portugal